Die Zentralamerika- und Karibikspiele (abgekürzt CAC für Central American and Caribbean Games), bis 1935 Zentralamerikaspiele, sind ein Sportgroßereignis in Amerika. Die Veranstaltung findet seit 1926 normalerweise alle vier Jahre statt. Sie gilt als die älteste regionale Multisportveranstaltung weltweit.

Es können Sportler aus Mittelamerika, der Karibik, Mexiko, Bermuda, Suriname, Guyana, Kolumbien und Venezuela teilnehmen. Im Gegensatz zu anderen Multisportveranstaltungen gibt es oftmals nicht nur einen Austragungsort für die verschiedenen Sportarten. Die unterschiedlichen Austragungsorte können sogar in verschiedenen Staaten liegen, offiziell gibt es aber auch immer einen Hauptaustragungsort.

Austragungsorte

Sportarten

Ergebnisse in einzelnen Sportarten 
 Badminton
 Boxen
 Fußball
 Hockey
 Pferdesport
 Squash

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 Liste der Briefmarkenausgaben zu den Zentralamerika- und Karibikspielen

Weblinks 

 
Erstveranstaltung 1926